Сезон «Динамо» (Київ) 2007–2008 — 17-й сезон київського «Динамо» у чемпіонатах України.

Склад команди

Легенда

Суперкубок України

Чемпіонат України

Кубок України

Ліга Чемпіонів

Кваліфікація 

«Динамо» вийшло у груповий раунд, перемігши з загальним рахунком 4-0.

Груповий раунд

Посилання 
 Офіційний сайт «Динамо»

Сезони «Динамо» (Київ)
Українські футбольні клуби в сезоні 2007–2008
2007 у Києві
2008 у Києві